Gorris ist der Familienname folgender Personen:

 Marleen Gorris (* 1948), niederländische Filmregisseurin
 Valerie Gorris (* 1991), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Redakteurin und Autorin